Manuel Inácio Bettencourt Júnior  (Queimada, Santo Amaro, ilha de São Jorge, 9 de Setembro de 1896 -  Santo António dos Olivais, Coimbra, 6 de Dezembro de 1921) foi formado em letras pela Universidade de Coimbra e Quintanista de direito dessa mesma universidade quando a morte o surpreendeu. 
Em 1920, juntamente com a sua esposa, editou o Almanaque Jorgense onde constam vários poemas de que foi autor.

Relações Familiares
Foi filho de Manuel Inácio de Bettencourt (19 de Julho de 1881 -?) e de D. Maria Jesuina da Silveira (16 de Julho de 1854).
Casou com D. Maria Lili da Silva (30 de Dezembro de 1899 -?), de quem teve:

Gaspar Manuel da Silva Bettencourt (13 de Abril de 1921 -?).

Referências 
- IAC - Instituto Açoriano de Cultura.

Naturais de Velas
Militares dos Açores